Ю́рий Игна́тьев: Игнатьев, Юрий Геннадиевич (род. 1947) — советский и российский физик, доктор, профессор.